

Nom de famille 

 Luis Orgaz Yoldi (1881-1946), militaire fasciste espagnol;
 Maravillas Lamberto Yoldi (1922-1936), adolescente victime des nationalistes pendant la guerre d'Espagne;
 Josefina Lamberto Yoldi (1929-2022), militante des droits humains espagnole.

Homonymie de patronyme basque
Patronyme basque